Алекса́ндр Ка́рпович Васи́льев (; , город Пинск, Пинский уезд, Минская губерния, Российская империя — 23 апреля 1956, город Асино, Асиновский район, Томская область, СССР) — ветеран и герой Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена солдатской Славы.

Биография 
Александр Васильев родился 7 июня 1904 года в белорусской рабочей семье в западной части современной Белоруссии, в Полесье, в городе Пинск. Детство нарушила Первая мировая война, в 1915 году Пинск был оккупирован немецкой (кайзеровской) армией и Васильевы переехали в Гомель. Повторно кайзеровские войска заняли Пинск и Гомель в 1918 году, в декабре 1918 власть (при немецкой оккупации) перешла к украинским войскам Симона Петлюры. Немцы и петлюровцы были выбиты наступающей Красной Армией в январе 1919, Гомельщина стала Гомельской губернией РСФСР. В такое неспокойное время Александр получил неполное среднее образование (7 классов) — окончил школу в Гомеле (1920 год), затем закончил финансовые курсы. Родной город Пинск по итогам советско-польской войны (1919—1920) оказался за границей, в составе Польши — до возвращения в состав СССР/БССР в 1939 году. Юноша работал начальником планово-экономического отдела спичечной фабрики в городе Речица (Белорусская ССР). В 1926 году в возрасте 22 лет, как надёжный и грамотный гражданин СССР, Александр был призван в ряды Красной Армии. Демобилизован и вернулся в Речицу в 1928 году.

Когда началась Великая Отечественная война, А. Васильев был мобилизован в армию (сентябрь 1941), прошёл подготовку в школе младших командиров и стал воевать на передовой, был фронтовым сапёром. Воевал в составе Центрального, затем, после перелома в войне в 1943, в составе 1-го Белорусского фронта. 

А. К. Васильев воевал достойно, был храбрым и инициативным воином. Прошёл трудный боевой путь от обороны городов СССР до освобождения оккупированных территорий РСФСР, Белорусской ССР, Польши, штурмовал Германию. Несколько раз был тяжело и легко ранен. В 1944 был награждён главной медалью за солдатскую храбрость «За отвагу». Вскоре вновь был награждён — орденом Красной Звезды. 

В 1945 году за подвиги был трижды награждён орденом Славы. Войну закончил командиром отделения, в звании старшего сержанта.

После войны в 1945 году был демобилизован из армии, приехал жить и работать в Томскую область, в город Асино. Работал мастером смены на Асиновском лесозаводе (ныне Асиновский ЛПК), затем здесь же — начальником отдела труда и заработной платы (ОТиЗ). Умер 23 апреля 1956 года в возрасте 52 лет, сказались фронтовые раны, от которых так и не оправился. Похоронен с воинскими почестями на кладбище города Асина.

Впоследствии решением Асиновского райисполкома герою войны А. К. Васильеву было присвоено звание «Почётный гражданин Асиновского района».

Белорус, Член ВКП(б) с 1943.

Подвиги 
 В ходе одного из жарких сражений Великой Отечественной войны, Висло-Одерской фронтовой операции, командир отделения 657-го отдельного сапёрного батальона (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Александр Васильев 14 января 1945 года обезвредил 75 мин противника в районе города Радом (Польша). 16 января 1945 года в районе населённого пункта Чёрный Лес (юго-западнее города Пулавы, Польша) обезвредил 50 мин противника. С 5 по 7 февраля 1945 года на лодке переправил через реку Одер (12 км южнее города Фюрстенвальде, Германия) 250 бойцов и 1,5 тонн боеприпасов. Приказом по дивизии от 19.02.1945 Александр Васильев награждён орденом Славы III степени.
 В дни завершения Висло-Одерской операции, 10 марта 1945 года старший сержант А. К. Васильев на левом берегу реки Одер в районе города Франкфурт (территория Германии) с группой своих сапёров сделал несколько проходов в своих минных полях, а также установил более 300 противотанковых мин перед советскими позициями. Приказом по дивизии от 09.04.1945 награждён орденом Славы II степени.
 15—16 апреля 1945 года А. Васильев в составе сапёрной группы разграждения сделал 2 прохода в минных полях. Участвовал в разминировании дороги на город Лебус (11 км севернее города Франкфурт-на-Одере, Германия), был дважды легко ранен, но оставался в строю. Уже после войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1946 награждён орденом Славы I степени.

Получив в боях 3 звезды солдатской Славы, Александр Карпович Васильев стал солдатом-героем, полным Кавалером Ордена.

Награды 
 3 ордена Славы: III степени (19.02.1945, № 356500), II степени (09.04.1945, № 16087), I степени (15.05.1946, № 1307).
 Орден Красной Звезды (1944).
 Медаль «За отвагу» (1944).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
 Медаль «За освобождение Варшавы» (1945).
 Медаль «За взятие Берлина» (1945).
 медали СССР.

Память 
 Имя Александра Карповича Васильева представлено на Памятной стеле томичей-героев на аллее Боевой славы томичей в Лагерном саду города Томска.
 В советское время Александру Карповичу Васильеву было присвоено звание «Почётный гражданин Асиновского района».
 Информации о других монументах, мемориальных досках или иной памяти о герое в городах Пинск и Гомель, др. — не имеется.

Семья 
 Отец — Карп Петрович Васильев (1878—1931), двоюродный племянник (их отцы приходились друг другу двоюродными братьями) известного художника Ф.А. Васильева . 
 Мать — Алла Степановна Васильева (1882—1953), родом из Могилева, из еврейской семьи по матери, Фаины (Фатимы) Давыдовны Яровой, корни которой происходят из города Речица, по другим источникам данных из Владивостока, отец, Степан Максимович Яровой, русский.
 Есть младшая сестра Нелли и старший брат Алексей.
 Жена — Софья Петровна Васильева (урожд. Барсукова) (1907-1981), родом из Шуи, из крестьян, домохозяйка. Вторая жена - Просковья Васильевна Васильева, родом из г. Асина, Томская область.
 Дети — Александр(от первого брака) Олег, Валерий, Юрий(от второго брака). 
 Внуки  Ирина, Марина, Александр, Ольга, Иван, Евгений, Алексей, Вячеслав. 
 Правнуки - Евгения, Тимофей, Валерий, Дарья, Полина.

Примечания 
 Тексты описания подвигов Героя в печатных литературных источниках, а также в основных Интернет-публикациях — идентичны.

Литература 
 
 Томск в судьбе Героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы I степени / Сост. Н. Б. Морокова. — Томск: Издательский дом D-Print, 2005. — 168 с. ISBN 5-902514-12-6. — С.140.
 
 ЦАМО РФ. Фонд 33. — Опись 564521. — Дело 174. — Лист 112.
 Районная газета Причулымская правда, — Асино, 1973. — 22 февраля.

Ссылки 
 Информация в Томской Википедии
 [az-libr.ru/Persons/20H/557a99f8/index.shtml Васильев Александр Карпович, полный кавалер Ордена Славы. Офиц. биография]
 Почётные граждане Асиновского района (фото героя)
 портал «Все герои войны»: Полный кавалер ордена Славы А. К. Васильев (фото)

Полные кавалеры ордена Славы
Персоналии:Минская область
Персоналии:Гомельская область
Персоналии:Гомель
Похороненные в Томской области